Shimanto – città giapponese nella prefettura di Kōchi
Shimanto – comune giapponese nella stessa prefettura
Shimanto – fiume giapponese